Caponina  — род мелких пауков из семейства Caponiidae. Центральная Америка, Карибские острова, Южная Америка. Более 10 видов.

Описание 
Длина тела как правило менее 1 см (от 2 до 13 мм). Большинство видов имеют 6 глаз, но у некоторых по 5, 4, 3 или только 2 глаза. 
Род Caponina был впервые выделен в 1891 году французским арахнологом Эженом Симоном (1848—1924). Таксон Caponina включён в состав семейства  вместе с Nops, Nopsides, Notnops, Nyetnops и другими родами.

 Caponina alegre Platnick, 1994
 Caponina cajabamba Platnick, 1994
 Caponina chilensis Platnick, 1994
 Caponina chinacota Platnick, 1994
 Caponina longipes Simon, 1893
 Caponina notabilis (Mello-Leitão, 1939)
 Caponina papamanga Brescovit & Sánchez-Ruiz, 2013
 Caponina paramo Platnick, 1994
 Caponina pelegrina Bryant, 1940
 Caponina sargi F. O. Pickard-Cambridge, 1899
 Caponina testacea Simon, 1891 
 Caponina tijuca Platnick, 1994

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Caponina .
 World Spider Catalog : Caponina Caponiidae (en)

Caponina
Паукообразные Южной Америки
Таксоны, описанные Эженом Симоном